Белосельский сельский округ

Адыгея 

 Белосельский сельский округ Красногвардейского района (до 2004 года)

Ярославская область 

 Белосельский сельский округ Пошехонского района